Louis XIV peut désigner :
 Louis XIV, dit le « Roi Soleil », roi de France de 1643 à 1715.
 Le Règne de Louis XIV, film muet français réalisé par Vincent Lorant-Heilbronn, sorti en 1904 ;
 Louis XIV, Roi Soleil, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1908 ;
 Les Caprices du Roi Soleil, film muet français réalisé par Maurice Leforestier, sorti en 1912 ;
 Louis XIV, opérette de Georges van Parys et Philippe Parès (1929) sur un livret et des couplets de Serge Veber avec Dranem.
 Louis XIV, groupe de rock alternatif californien formé en 2003.
 Louis XIV, cultivar de rosier.
 Louis XIV, jeu de société créé par Rüdiger Dorn en 2005.